Le Salento est un territoire italien situé dans la région des Pouilles
 Salento est une commune italienne dans la province de Salerne
 Salento est une municipalité colombienne dans le département de Quindío.